El término Laboratorio Nacional de Física puede referirse:

 al Laboratorio Nacional de Física (Reino Unido), uno de los más importantes en la Unión Europea;
 al Laboratorio Nacional de Física (India).